La ferrovia Botteghelle-San Giorgio a Cremano è una linea ferroviaria facente parte della rete della Circumvesuviana.

Dalle stazioni di Botteghelle e Volla, entrambe poste sulla Napoli-Nola-Baiano, la linea si dirama verso il quartiere Ponticelli per poi terminare il suo percorso a San Giorgio a Cremano.

Storia 
La linea fu aperta al traffico il 12 febbraio 2001 come linea Volla-San Giorgio a Cremano.

Il 29 maggio del 2004 fu inaugurato il raccordo (in gergo tecnico "baffo") fra le stazioni di Botteghelle e Madonnelle.

Traffico 
La linea è percorsa dai treni da Napoli a San Giorgio a Cremano, cadenzati a frequenza semioraria.

Inoltre è previsto un nuovo servizio ferroviario tra Acerra e San Giorgio a Cremano che transita nelle stazioni di Pomigliano d'Arco, Casalnuovo e Volla.

Caratteristiche 
La stazione di Vesuvio de Meis è nodo di interscambio con la linea Napoli - Sarno gestita anch'essa dall'EAV.

Percorso

Note

Voci correlate 
 Quartiere Ponticelli

Altri progetti 

Botteghelle-San Giorgio a Cremano